

Населені пункти та їхні частини
 Влости — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Влости — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Влости — частина села Пшедпелце в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Влости — частина села Коздроє в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки